Витютъяха:

Витютъяха (приток Варенгаяхи)
Витютъяха (приток Нюдя-Латаяхи)
Витютъяха (приток Харампура)